

События 
 Экспедиция датчан во главе с Свейном Вилобородым и будущим королём Норвегии Олафом Трюгвасоном против Англии. Героическая оборона Лондона. Англичане выплачивают большую дань. Крещение Олафа Трюгвасона.
 Вторая кампания Свейна в Англии.
 Войска Аль-Мансура в очередной раз жестоко нападают и разоряют долину Эбро.
 Войсками Аль-Мансура полностью разорена Авила.
 Захват Себук-Тегином (Газневидом) Хорасана.
 Санчо II Абарка (король Наварры) — конец царствия
 Генрих I (маркграф Австрии) — начало правления.

Русь 
 Поход Владимира Святославича против волжско-камских булгар.

Родились 
 7 ноября — в городе Кордова родился Абу Мухаммад Али ибн Хазм, сын одного из министров аль-Мансура, который позже стал великим поэтом Андалусии.
 Харальд II (король Дании)

Скончались 
 Леопольд I (маркграф Австрии)

См. также

Примечания